Ма́ков — русская фамилия, женская форма Ма́кова, и топоним.

Известные носители

Б 
 Маков, Борис Николаевич (1917—?) — советский учёный-физик.

В

И-П 
 Маков, Иван Анатольевич (род. 1983) — российский спортсмен, мастер спорта России международного класса по гиревому спорту. Четырёхкратный чемпион мира.
 Маков, Константин Николаевич (1905—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Маков, Лев Саввич (1830—1883) — министр внутренних дел России (1879—1880).
 Маков, Николай Иванович (1900—1966) — ленинградский поэт и литературный работник.
 Маков, Павел Николаевич (род. 1958) — украинский художник.

С 
 Маков, Савва Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3458; 26 ноября 1819.
 Маков, Сергей Николаевич (род. 1954) — марийский композитор и педагог, член Союза композиторов СССР.

Топоним 
 Маков — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины.
 Маков — город в Польше.
 Макова (также Маковка) — река в России, протекает в Старорусском районе Новгородской области.

См. также 
 Маково
 Маковье
 Миков